Club Atlético San Cristóbal puede hacer referencia a:

Club Atlético San Cristóbal (República Dominicana), un equipo de fútbol de la República Dominicana.
Club Atlético San Cristóbal (Venezuela), un equipo de fútbol de Venezuela.